CRF puede ser las siglas de:

 Campo Aleatorio Condicional, un modelo estocástico.
 Capacidad Residual Funcional, un valor indicador de la capacidad respiratoria.
 Centro de Recursos Fitogenéticos, banco de semillas en España. 
 Centro Ricerche Fiat, centro de investigación y desarrollo de Fiat S.p.A. 
 Clube de Regatas Flamengo, campeón del Campeonato Carioca de fútbol de 2017.
 Concentración Revolucionaria Febrerista, antiguo partido político de Paraguay.
 Coupled Resonator Filter, filtros basados en resonadores de onda acústica.
 Factor liberador de corticotropina por sus siglas en inglés (corticotropin-releasing factor), factor estimulante de corticotropina.